Elekes Ferenc (1905–1967) Kossuth-díjas vájár
 Elekes Ferenc (1935) romániai magyar költő, újságíró